Валерий Михайлович Хлевинский (14 ноября 1943, Горький — 7 января 2021, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2002).

Биография 
Родился 14 ноября 1943 года в Горьком (ныне — Нижний Новгород) в семье глухих родителей.

Участвовал в самодеятельности, посещал драмкружок Владимирского гарнизонного Дома офицеров.

С первого раза в школу-студию МХАТ он не поступил, вернулся во Владимир и полтора сезона отработал в драматическом театре им. А. В. Луначарского.

Окончил Школу-студию МХАТ в 1969 году (курс В. Маркова) и был принят в труппу театра «Современник», где играл в спектаклях «Пигмалион» (Дулитл), «Три товарища» (Альфонс), «Крутой маршрут» (Царевский), «Мурлин Мурло» (Михаил), «Виндзорские насмешницы» (Мистер Пейдж), «Аномалия» (Хребет).

В Театре Табакова играл роль Калошина в спектакле Александра Марина «Провинциальные анекдоты», а также купца Ахова в постановке Авангарда Леонтьева «Не всё коту масленица» по пьесе А. Островского. В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова, где участвовал в спектаклях «Белая гвардия», «Кошки-мышки», «Нули», «Последняя жертва».

Преподавал актёрское мастерство в Школе-студии МХАТ. Являлся профессором.

Скончался 7 января 2021 года в Москве на 78-м году жизни. Прощание с актёром состоялось 11 января в МХТ им. Чехова, отпевание прошло в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Похоронен в тот же день на Троекуровском кладбище.

Семья 
Жена Ольга, которую он называл Оленушкой, домохозяйка. Сын Михаил, невестка Екатерина. Сестра - Вера Хлевинская, сурдопереводчик на ЦТ, затем на ОРТ.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (20 мая 1988)
 Народный артист Российской Федерации (13 марта 2002)
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (31 октября 2003) — за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, за большой вклад в подготовку специалистов в сфере театрального искусства и в связи с 60-летием со дня рождения.

Творчество

Роли в театре 
  — «Последняя жертва» сценическая редакция Юрия Ерёмина по пьесе А. Н. Островского. Режиссёр: Юрий Ерёмин — Лавр Мироныч Прибытков
  — «Белая гвардия» М. А. Булгакова. Режиссёр: Сергей Женовач — Гетман Всея Украины
  — «Кошки-мышки» Иштвана Эркеня. Режиссёр: Юрий Ерёмин — Виктор Чермлени
  — «Обрыв» пьеса Адольфа Шапиро по роману Гончарова. Режиссёр: Адольф Шапиро — Савелий
  — «Яйцо» Фелисьен Марсо. Режиссёр: Магомед Чегер — Доктор, месье Бертулле
  — «Шинель» по одноимённой повести Н. В. Гоголя. Режиссёр: Антон Коваленко — Григорий Петрович, Будочник
  — «Не всё коту масленица» по одноимённой пьесе А. Н. Островского. Режиссёр: Авангард Леонтьев — Ермил Зотыч Ахов

Фильмография

Примечания 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Педагоги Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Похороненные на Троекуровском кладбище